Николай Николаевич Аделунг (1857—1917) —  зоолог, энтомолог. Автор работ по систематике прямокрылых насекомых.

Биография
Николай Николаевич Аделунг родился в 1857 году в Штутгарте.

В 1877—1878 гг. в качестве вольноопределяющегося принимал участие в русско-турецкой кампании и был произведен в прапорщики.

В конце 1880-х слушал курс естественных наук в Гейдельбергском университете; в 1890 году получил степень доктора философии, защитив диссертацию по анатомии слухового аппарата у кузнечиков.

В 1891—1893 состоял ассистентом  при зоологической лаборатории Политехнического института в Карлсруэ и ассистентом Отто Бючли при зоологической лаборатории Гейдельбергского университета. В 1894—1897 изучал прямокрылых насекомых под руководством Анри де Соссюра в  Женевы. 

После приезда в Российскую империю в 1897 состоял младшим, а с 1911 — старшим зоологом Зоологического музея Петербургской академии наук (отделение прямокрылых, сетчатокрылых и перепончатокрылых насекомых). В 1907—1917 был редактором «Ежегодника Зоологического музея» (тома XII — XXII). В 1898—1906 состоял секретарём по международной переписке Русского энтомологического общества, с 1903 — сотрудником по зоологии в Бюро по международной библиографии при Академии наук.

Научные работы Н. Н. Аделунга посвящены в основном систематике прямокрылых насекомых.

Принимал участие в создании 1 и 2 изданий Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Николай Николаевич Аделунг скончался в 1917 году.

Библиография 
 «Beiträge zur Kenntniss des Gehörorgans der Locustiden» («Zeitschr. wiss. Zoologie», 1892)

Автор ряда биографий естествоиспытателей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Примечания

Источники 
 
 

Энтомологи Германии
Энтомологи Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Ортоптерологи